Die Irish League 2001/02 war die 101. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 10. August 2001 und endete am 27. April 2002. Portadown FC wurde zum vierten Mal Meister.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 36 Spieltagen vier Mal gegeneinander. Aufgestiegen war Ards FC. Absteiger gab es keinen. Die Liga wurde für die folgende Saison auf zwölf Vereine erweitert.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Siegerliste auf eu-football

2001/02
Fußballsaison 2001/02